Мировая лига водного поло среди мужчин 2007 — 6-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с по, а суперфинал с 7 по 12 августа в городе Берлин (Германия). Победителем турнира в третий раз подряд стала сборная Сербии.

Квалификационный турнир

Азия/Океания

Европа

Группа А 

*Германия квалифицировалась как принимающая команда Суперфинала.

Группа В

Суперфинал

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2007 год в водном поло